Die Liste der Meistertrainer der spanischen Primera División beinhaltet alle Trainer, die ihre jeweilige Mannschaft zu einer Meisterschaft in der Primera División geführt haben. Die Primera División ist die höchste Spielklasse im spanischen Männerfußball und nahm 1929 den Spielbetrieb auf. Seitdem haben 50 Trainer 89 Meistertitel gewonnen, darunter mit Bernd Schuster und Max Merkel auch ein deutscher und ein österreichischer Trainer. Die Niederländer stellen mit 12 Meisterschaften die erfolgreichste ausländische Trainergilde.

Der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Primera División ist Miguel Muñoz, der insgesamt 9 Meisterschaften als Trainer von Real Madrid feiern konnte, gefolgt von Johan Cruyff und Helenio Herrera mit 4 Meisterschaften. Die erste Meisterschaft gewann der Engländer James Bellamy zusammen mit seinem Assistenztrainer Romà Forns, der in jener Saison elf Spieltag vor Schluss als Cheftrainer ersetzt wurde. Der Engländer Fred Pentland war der erste Trainer mit zwei Titeln und der ersten Titelverteidigung. Amtierender Meistertrainer ist Carlo Ancelotti.

Ältester Meistertrainer war 1986 mit seiner dritten Meisterschaft Luis Molowny, der mit 61 Jahren nur wenige Wochen älter war als Fabio Capello 2007. Jüngster Meistertrainer war Lippo Hertzka 1932 im Alter von 27 Jahren, gefolgt von Javier Clemente 1983 im Alter von 33 Jahren.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Die Meistertrainer 

 Saison: Nennt die Spielzeit der Primera División. Es wird jeweils auf den Saisonartikel verlinkt.
 Name: Nennt den Namen des Meistertrainers.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Meistertrainers durch die Flagge des Landes.
 Verein: Nennt den Verein, den der Trainer zum Meistertitel geführt hat.
 Alter: Nennt das Alter des Trainers am Ende der jeweiligen Saison. Stichtag ist der 30. Juni.

Die erfolgreichen Trainer 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Meistertrainer wieder. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl an Titeln wird alphabetisch sortiert.
 Name: Nennt den Namen des Meistertrainers. Derzeit noch aktive Trainer in der Primera División sind fett hervorgehoben.
 Titel: Nennt die Anzahl der Meistertitel.
 Jahre: Nennt die Jahre, in der der Trainer die Meisterschaft gewinnen konnte.

Meistertrainer nach Nationalität 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Nationen wieder. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl an Titeln wird alphabetisch sortiert.
 Land: Nennt das jeweilige Land.
 Titel: Nennt die Anzahl der Meistertitel.

Weblinks 
 Coaches of Championship Teams. rsssf.com

Einzelnachweise 

Primera Division